Testamentet er en dansk stumfilm fra 1908 instrueret af Viggo Larsen.

Medvirkende 

 Viggo Larsen

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1908